Eine Farbe wird als unbunt bezeichnet, wenn sie (im Gegensatz zu bunten oder reinbunten Farben) weder einen bestimmten Farbton noch eine Sättigung aufweist. Unbunte Farben sind Schwarz, Grau und Weiß. Für den allgemeinen Sprachgebrauch ist die präzisierende Einschränkung nötig, da sie keinen Farbstich haben. Unbunte Farben unterscheiden sich lediglich durch ihren Hellbezugswert voneinander. Abhängig von der Helligkeit entstehen Graustufen.

Die Buntheit der unbunten Farben ist definitionsgemäß Null. Mit zunehmender Buntheit ergeben sich die Optimalfarben, die im geeigneten Falle die Spektralfarben sind. 

Unbunt ist als Farbe anzusehen. Das leitet Manfred Richter aus der Tatsache ab, dass sich zwei Flächen sogar unterscheiden, wenn sie  nur verschieden hell sind. Dabei ist Farbe jene Eigenschaft, durch die sich bei einäugiger Betrachtung mit unbewegtem Auge zwei strukturlose angrenzende Flächen unterscheiden. 

Der Farbreiz unbunter Farben erzeugt eine Farbvalenz, die für alle drei Farbkoordinaten den gleichen Zahlenwert hat, alle drei farbempfindlichen Zapfen werden in gleicher Intensität gereizt. Die Größe der Intensität ergibt dabei die Lage auf der Unbuntgeraden zwischen Schwarz = 0 % und Weiß = 100 %.

 Die Unbuntgerade ist die Neutralkurve, die in dieser Form in einigen Farbmodellen auch so vorhanden ist. Im L*a*b*-System ist es die L*-Achse, die durch die Punkte mit den Koordinaten a* = b* = 0 repräsentiert wird. In den HSB-Räumen befinden sich die unbunten Farben entlang der Hellwertachse oder, je nach der jeweiligen Bezeichnung, entlang der Achse der Dunkelstufen.

 Der Unbuntpunkt liegt in der Mitte der Farbarttafel nach CIE. Er hat die Koordinaten x = y (= z) = 0,333. Der Abstand eines Farbortes hiervon entspricht der Sättigung seiner Farbvalenz. Der Unbuntpunkt ist der Äquivalenzpunkt der Farbarttafel (Chromatizitätsdiagramm), während der Weißpunkt abhängig von der Farbtemperatur auf einem Kurvenzug liegt.

Anwendung/​Nutzung 
Farbe kann prinzipiell als freie oder als gebundene Farbe gesehen werden:
 die freie Farbe erscheint dem Auge rein flächenhaft
 die gebundene Farbe ist an eine Oberfläche gebunden und besitzt eine Struktur.

Fotografie 
Wichtig sind Unbuntfarben in (farb-)tonfreien Schwarz-Weiß-Fotografien. Das Auge reagiert stark auf Abweichungen vom Neutralgrau, Tönungen wirken deshalb störend. Ein Beispiel hierfür ist im Artikel Papier beschrieben. In der künstlerischen Fotografie spielen die unbunten Farben eine besondere Rolle, da von der Farbigkeit abstrahiert wird.

Druck 
Eine Rolle spielen die unbunten Farben im CMY-System, speziell im Vierfarbdruck. Hier wird die Begrenztheit der Materialeigenschaften der drei Buntpigmente für Cyan, Magenta, Gelb mit der unbunten Farbe Schwarz behoben. Statt die Farbtiefe unzureichend zu ermischen, wird ein Druckgang mit Schwarzpigment ausgeführt.

Durch gleiche Mischung von Komplementärfarben erhält man die entsprechende Unbuntfarbe, da sich die Farbigkeit der beiden komplementären Farben in „Sättigkeit“ und Farbart aufhebt. In realen Anwendungsfällen kann allerdings die exakte Gegensätzlichkeit Schwierigkeiten bereiten.

Analogfernsehen 

Der Begriff unbunt wird im Rahmen von Testsignalen der analogen Fernsehtechnik benutzt: Unbuntfelder sind zwei Bereiche eines elektronischen Testbildes für das PAL-Farbfernsehsystem. Dort wird auf elektronischem Wege ein fehlerhaftes Farbträgersignal erzeugt, das von einem korrekt abgeglichenen Fernseher (genauer: von dessen PAL-Dekodierer) zu einem Grau dekodiert werden sollte. Nicht korrekter Abgleich führt zu Farbstichen in den Unbuntfeldern.

Weblinks 

 Buntaufbau

Einzelnachweise 

Farbenlehre